Khaoula (خولة) est un prénom féminin qui signifie "gazelle" en arabe.

Prénom 

Khaoula Ben Aïcha (née en 1988), femme politique tunisienne ;
Khaoula Ben Hamza (née en 1981), taekwondoïste tunisienne ;
Khaoula Hosni (né en 1982), femme de lettre tunisienne ;
Khaoula Jouini (née en 1987), judokate tunisienne ;
Khaoula Sassi (née en 1998), kayakiste tunisienne.

Voir aussi 
  
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom arabe